Jméno Sammy nosí více osobností:

 Sammy Price (1908–1992) – americký klavírista
 Sammy Davis, Jr. (1925–1990) – americký zpěvák, herec a tanečník
 Sammy Gravano (* 1945) – americký gangster
 Sammy Vomáčka (* 1946) – český hudebník
 Sammy Hagar (* 1947) – americký zpěvák
 Sammy Adjei (* 1980) – ghanský fotbalista